adresat – adresat przesyłki pocztowej (tradycyjnej, elektronicznej)

 Literatura
 adresat (literatura) – odbiorca dzieła literackiego
 adresat liryczny – „ty liryczne”
 adresat narracyjny – czytelnik

 Komunikacja
 adresat wypowiedzi

Zobacz też 
 adresarka – maszyna do drukowania krótkich tekstów